

Patronyme 
 Briony Glassco (née en 19??), actrice canadienne.
 John Glassco (1909-1981), poète, écrivain et traducteur canadien.